Louis Philippe Lizotte (1891-1972) est un avocat et homme politique canadien du Québec.
Aline Lizotte (1935-) est une philosophe et théologienne née au Québec.
Guy Lizotte (1953-2001) est un poète canadien.